

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 

 Filipowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice 
 Filipowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce 
 Filipowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn